Golden Valley County (Montana)
Golden Valley County (North Dakota)